(769) Tatjana es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 6 de octubre de 1913 por Grigori Nikoláievich Neúimin desde el observatorio de Simeiz en Crimea.
Está nombrado por Tatjana, personaje del poema ruso Eugenio Oneguin del escritor ruso Aleksandr Pushkin.

Véase también 
 Lista de asteroides del (701) al (800)

Referencias

Enlaces externos 
 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Grigori Neúimin
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Simeiz
Objetos astronómicos descubiertos en 1913
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides